Kell kan syfta på:

 Kell (antigen) – ett protein

Geografi

Ryssland
 Kell (vulkan) – en utdöd vulkan på Kamtjatka

Tyskland 

 Kell am See – kommun i Rheinland-Pfalz,

USA 

 Kell, Illinois – ort i Illinois, Marion County,